Ende kan syfta på:
 Ende (illustratör)  – en spansk bokmålare

Geografi

Indonesien 

 Pulau Flores, ö, Nusa Tenggara Timur, 
 Ende (kabupatenhuvudort), Nusa Tenggara Timur, 
 Kecamatan Ende, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar